Tongshan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongshan Xian (härad i Kina, Jiangsu), 
 Tongshan Xian (härad i Kina, Hubei), 

Robotskapade Kinaförgreningar